Le qualificazioni del singolare  dello  Stockholm Open 2014 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie

  Dustin Brown (qualificato)
  Pierre-Hugues Herbert (qualificato)
  James Duckworth (primo turno)
  Vincent Millot (primo turno)

  Austin Krajicek (secondo turno)
  Marius Copil (qualificato)
  Andrea Arnaboldi (ultimo turno)
  Yann Marti (primo turno)

Qualificati

  Dustin Brown
  Pierre-Hugues Herbert

  Marius Copil
  Matthias Bachinger

Tabellone qualificazioni

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Stockholm Open 2014
ATP World Tour 2014